Dhiffushi (Alifu Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven 
 Dhiffushi (Kaafu-atol), een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Dhiffushi (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven
 Dhiffushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven